Maki (Hapalemur) – rodzaj ssaka z rodziny lemurowatych (Lemuridae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące na Madagaskarze.

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) 27–40 cm, długość ogona 35–41 cm; masa ciała 813–1500 g.

Systematyka

Etymologia  
 Hapalemur (Hapalolemur):  hapalos „delikatny”; rodzaj Lemur  (lemur).
 Myoxicebus: gr. μυωξος muōxos „popielica”; κήβος kēbos „długoogoniasta małpa”. Gatunek typowy: Lemur griseus  (Lemur griseus ).

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Hapalemur griseus  – maki szary
 Hapalemur meridionalis  – maki krótkoogonowy
 Hapalemur occidentalis  – maki szarolicy
 Hapalemur alaotrensis  – maki trzcinowy
 Hapalemur aureus  – maki złoty

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Lemurowate